Ел Нуево Аманесер има више значења:

 Ел Нуево Аманесер, Роберто Тревињо Гарза (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Нуево Аманесер (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Аманесер (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Нуево Аманесер, Ранчо лос Ногера (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Нуево Аманесер (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику